Günthardt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Günthardt (* 1959), Schweizer Tennisspieler
 Kaspar Günthardt (1946–2016), Schweizer Politiker (GPS)
 Markus Günthardt (* 1957), Schweizer Tennisspieler und Turnierdirektor
 Rudolf Günthardt (* 1936), Schweizer Pferdesportler

Siehe auch:
 Günthard
 Günthart